Буслаев:

 
 Буслаев, Владимир Савельевич (1937—2012) — российский математик и физик.
 Буслаев, Василий — герой русских былин.
 Буслаев, Иван Ефимович (1903—1967) — советский генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Буслаев, Мефодий — персонаж книг Дмитрия Емца из серии «Мефодий Буслаев».
 Буслаев, Пётр — дьякон Успенского собора.
 Буслаев, Фёдор Иванович (1818—1897) — русский филолог и искусствовед.
 Буслаев, Юрий Александрович (1929—2001) — советский химик.